Henri-Georges Siqueira-Barras est un footballeur suisse et brésilien, né le  au Brésil. Il mesure .

Henry Siqueira-Barras évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière

Palmarès 

 Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2002 avec l'équipe de Suisse des moins de 17 ans

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance au Brésil
Naissance le 15 janvier 1985
Footballeur suisse
Footballeur brésilien
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du FC Winterthour
Joueur du Neuchâtel Xamax FC
Joueur du FC Locarno
Joueur du FC Argeș Pitești
Joueur du Gloria Bistrița
Joueur de l'Enosis Neon Paralimni
Joueur de l'AC Bellinzone
Joueur du FC Chiasso